Backasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Backasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (5,1 ha)
Backasjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn